Карл Людвиг Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймский (; 16 мая 1723, Шаумбург — 20 августа 1806, Шаумбург) — третий князь Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хойма, генерал голландской армии.

Биография 
Карл Людвиг — старший сын князя Виктора I Амадея Адольфа Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймского и его первой супруги Шарлотты Луизы Изенбург-Бирштейнской, дочери графа Вильгельма Морица Изенбург-Бирштейнского.

Карл Людвиг поступил на службу в голландскую армию и в Маасгуве познакомился с дочерью майора Беньяминой Гертрудой Кайзер. Не получив родительского благословения, он тайно женился на ней в ночь с 25 на 26 марта 1748 года. Брак оказался неудачным, и Карл Людвиг бросил жену уже в 1749 году. В результате нескольких судебных процессов брак был признан недействительным. В голландской армии Карл Людвиг дослужился до звания генерал-лейтенанта инфантерии, был назначен комендантом Тила. Наследовал отцу в 1772 году и позднее служил в имперской армии.

Потомки 
В первом браке с Беньяминой Гертрудой Кайзер родилась дочь:
 Виктория Гедвига Каролина (1749—1841), замужем за маркизом Тома де Фавра

12 декабря 1765 года в Браунфельсе Карл Людвиг женился на Амалии Элеоноре Сольмс-Браунфельсской, дочери князя Фридриха Вильгельма Сольмс-Браунфельсского. У супругов родились:

 Виктор II Карл Фридрих (1767—1812) — князь Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хойма, женат на Амалии Нассау-Вейльбургской
 Вильгельм (1771—1799)
 Алексиус Клеменс (1772—1776)
 София Шарлотта (1773—1774)
 Каролина Ульрика (1775—1782)

Примечания

Литература 
 Christian von Stramburg, Anton Joseph Weidenbach: Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius …, Teil 2, Band 3, S. 308 ff.
 Ferdinand Siebigk: Das Herzogthum Anhalt, S. 243, Dessau, 1867
 Philipp Ernst Bertram, Johann C. Krause: Geschichte des Hauses und Fürstenthums Anhalt, Band 2, S. 644, Curt, 1782

Князья Ангальта
Аскании